Der Sin R1 ist ein Sportwagen des im britischen Hinckley beheimateten Kleinserienherstellers Sin Cars. Erstmals präsentiert wurde der R1 auf der Motorsportmesse Autosport International im Januar 2013 in Birmingham. Das erste Fahrzeug erhielt im September desselben Jahres eine Straßenzulassung.

Der Sportwagen hat Schmetterlingstüren und eine Karosserie aus Carbon. Die drei verfügbaren Motoren stammen alle aus der Corvette. Die Lüftungsdüsen stammen vom Audi TT, die Türöffner vom Mini und die Außenspiegel vom Opel Corsa.

Technische Daten

Weblinks

Einzelnachweise 

Sportwagen
Coupé
Hybridelektroautomodell